

Telenovelas 
 Yago (telenovela) — telenovela mexicana
 Yago, pasión morena — telenovela argentina

Esportistas 
 Yago Felipe da Costa Rocha — futebolista brasileiro que atua pelo Vitória
 Yago Fernando da Silva — futebolista brasileiro que atua pelo Botafogo
 Yago Yao Alonso — futebolista equato-guineense que atuou por Sporting Gijón, Celta de Vigo e Levante
 Yago Pikachu — futebolista brasileiro que atua pelo Vasco da Gama
 Yago Mateus dos Santos — jogador de basquete brasileiro que atua pelo Paulistano
 Yago Lamela — atleta espanhol de salto triplo e salto em distância
 Yago Santiago — enxadrista brasileiro

Desambiguações de antropônimos